

Пісга — місто, штат Алабама
 Пісга — місто, штат Айова